Lozna kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Lozna (Botoșani)
 Lozna (Sălaj)